Явне призначення (доктрина) — крилатий вислів, що описує американський експансіонізм.
 Manifest Destiny (альбом) — музичний альбом гурту The Dictators